Мура́шко — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Мурашко, Адам (род. 1976) — чешский и польский рок-музыкант, вокалист группы Hell-Born.
 Мурашко, Александр (род. 1971) — белорусский фигурист и тренер.
 Мурашко, Александр Александрович (1875—1919) — художник, педагог и общественный деятель.
 Мурашко, Анатолий Иванович (1927—1990) — советский учёный в области гидротехники и мелиорации, академик ВАСХНИЛ.
 Мурашко, Василий Афанасьевич — Георгиевский кавалер; поручик; 18 сентября 1916.
 Мурашко, Григорий Данилович (1902—1944) — белорусский писатель.
 Мурашко, Маймуна Амаду (род. 1980) — белорусская артистка, скрипачка, педагог, бывшая концертмейстер Президентского оркестра Республики Беларусь.
 Мурашко, Михаил Альбертович (род. 1967) — министр здравоохранения России c 2020 года, доктор медицинских наук.
Мурашко Михаил Петрович (род. 1941) — советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Мурашко, Николай Иванович (1844—1909) — украинский художник и педагог.
 Мурашко, Порфирий Федосьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 20 ноября 1915.

См. также 
 Мурашкин
 Мурашковский